Grasshopper est le nom vernaculaire anglais donné à certains insectes du sous-ordre Caelifera, comprenant entre autres les criquets.

Cinéma et télévision 
 Grasshopper est un film américain réalisé par Robert Gillanze en 2002.
 Grasshopper est un court-métrage américain réalisé par Todd Alcott en 2003.
 Grasshopper est un film de Bob Sabiston
 Grasshopper est un court-métrage américain réalisé par Eric Kmetz en 2006.
 Grasshopper (sauterelle) est le surnom donné par maître Po à Kwai Chang Caine dans la série américaine Kung Fu (série télévisée). En français cela  été adapté et traduit par « Petit Scarabée ».

Jeu vidéo 
 Grasshopper Manufacture est un studio de développement de jeux vidéo.

Musique 
 Grasshopper est un groupe hongkongais de cantopop.
 Grasshopper est un album de J.J. Cale.

Sports 
 Le Grasshopper Club Zurich, club omnisports de Zurich en Suisse. Il possède notamment des sections de :
 football, la section la plus ancienne et la plus connue du club et l'équipe la plus titrée de Suisse avec 27 titres de champion et 19 coupes ;
 handball, équipe la plus titrée du Championnat de Suisse masculin de handball, issue de la fusion en 2010 du Grasshopper Club Zurich avec le ZMC Amicitia Zurich ;
 hockey sur glace.
 Les Grasshoppers Owerri, club féminin de handball au Nigéria, vainqueur de la Coupe d'Afrique des clubs champions en 1982 et 1987.

Divers 
 Le L-3 Grasshopper est un avion du constructeur Aeronca.
 Grasshopper est une marque de tondeuses à gazon.
 Le grasshopper est un cocktail à base de crème de menthe, crème de cacao, crème fraîche et glace.
 Le Grasshopper est un prototype de fusée ayant la capacité d'atterrir de la société SpaceX

Informatique 
 Grasshopper est un plug-in du logiciel de CAO Rhinocéros.

Comics 
Grasshopper est un super-héros Marvel.

Homonymie de titre